Baki peut désigner :
 Bâkî, poète turc (1526-1600)
 Le baki, langue de Vanuatu
 Baki, un manga d'arts martiaux composé de cinq parties à ce jour.
 Baki, ville de Somalie, capitale de l'Awdal
 Baki, nom égyptien antique de Kouban (Basse-Nubie)
 Baki, prénom arabe
 Ramadani Baki (1943-) , ministre en chef de Zanzibar